Liste der Stadtteile () der kroatischen Stadt Split.

Stadtteile

Weblinks 
 www.split.hr 

Split
!Stadtteile